Косенково — название населённых пунктов.

Россия 
 Косенково — деревня в Невельском районе Псковской области.

Украина 
 Косенково — село в Валковском районе Харьковской области.